Beihingen ist ein Ortsname:
 Beihingen (Freiberg am Neckar), Ortsteil der Stadt Freiberg am Neckar im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Beihingen (Haiterbach), Ortsteil der Stadt Haiterbach im Landkreis Calw, Baden-Württemberg